Louis de Basse-Lorraine – francuski pretendent do tronu państwa zachodniofrankijskiego.
 Ludwik de Lorraine (1500–1528) – francuski biskup-elekt Verdun, władca Vaudémont w latach 1522–1528.
 Ludwik de Lorraine (1641–1718) – wielki koniuszy francuski, władca Lambesc w latach 1692–1718.
 Ludwik de Lorraine (1692–1743) – francuski książę, władca Lambesc w latach 1718–1743.
 Ludwik Karol de Lorraine – wielki koniuszy francuski, władca Lambesc w latach 1743-1761.
 Louis de Lorraine (1704–1711) – francuski pretendent do tronu Lotaryngii.